Morose peut faire référence à:
Délectation morose, une notion religieuse
Dixippe morose, espèce de phasme